Măcicaș ist der Name folgender Flüsse in Rumänien:

 Măcicaș (Covasna)
 Măcicaș (Timiș)